Десятый чемпионат СССР по футболу был разыгран с 2 мая по 24 сентября 1948 года. Победителем турнира стал ЦДКА (третий чемпионский титул).

Турнир 1948 года задумывался как состязание команд всех союзных республик и крупнейших промышленных центров РСФСР и Украины.

2 мая 1948 начались игры 30-ти команд в 2-х подгруппах (зонах). Однако календаря игр не было, а дальнейшая система матчей вообще объявлена не была. По другим данным, планировалось, что команды проведут игры по системе «каждый с каждым» в один круг. В период со 2 по 14 мая состоялось 30 матчей, 22 из которых были аннулированы в связи с изменением системы розыгрыша. После 30 игр чемпионат продолжили 14 команд, в том числе и ВВС, которая должна была перейти классом ниже по итогам прошлого турнира.

Итоговая таблица 

Сняты команды «Авангард» (Свердловск), ДО (Ташкент), «Дзержинец» (Челябинск), «Динамо» (Алма-Ата), «Динамо» (Ереван), «Динамо» (Кишинев), «Динамо» (Рига), «Динамо» (Сталинабад), «Зенит» (Фрунзе), «Калев» (Таллин), «Локомотив» (Ашхабад), «Локомотив» (Харьков), «Нефтяник» (Баку), «Спартак» (Вильнюс), «Торпедо» (Горький), «Шахтёр» (Сталино).

Лучший бомбардир — Сергей Соловьёв («Динамо» (М)) — 25 голов в 26 матчах.

Чемпионская гонка

Аннулированные матчи 
 «Торпедо» (Горький) — «Крылья Советов» (Москва) 0:2 (Н. Симонян, Митин)
 «Динамо» (Ереван) — «Динамо» (Минск) 1:2 (Г. Андриасов — В. Бехтенев, ?)
 «Зенит» (Фрунзе) — ОДО (Ташкент) 0:1 (?)
 «Динамо» (Алма-Ата) — «Динамо» (Ленинград) 0:1 (А. Викторов или Васильев ?)
 «Торпедо» (Сталинград) — «Шахтер» (Сталино) 0:2 (?)
 «Динамо» (Тбилиси) — «Спартак» (Вильнюс) 5:1 (А. Зазроев, Р. Махарадзе, В. Панюков, Г. Джеджелава-2 — Якимавичюс)
 «Динамо» (Сталинабад) — «Динамо» (Москва) 0:4 (Савдунин, Трофимов, Терешков-2)
 «Локомотив» (Ашхабад) — «Нефтяник» (Баку) 0:1 (?)
 «Дзержинец» (Челябинск) — «Авангард» (Свердловск) 0:0
 «Динамо» (Рига) — «Калев» (Таллин) 2:1 (Шноре, Гейблих — Воронков)
 «Динамо» (Ереван) — «Спартак» (Вильнюс) 3:0 (Чаликян, Поладян, И. Бегларян)
 «Крылья Советов» (Куйбышев) — «Авангард» (Свердловск) 5:1 (Карпов-2, Синяков-3 — Даминский)
 «Динамо» (Сталинабад) — «Нефтяник» (Баку) 1:1 (Погорелов — Ерошкин)
 «Зенит» (Фрунзе) — «Динамо» (Ленинград) 0:5 (Н. Васильев-3 (или Васильев-2,Викторов), А. Тенягин-2 ?)
 «Динамо» (Киев) — «Калев» (Таллин) 1:0 (Гаврилюк)
 «Торпедо» (Сталинград) — «Локомотив» (Харьков) 1:2 (Лебедев — ?)
 «Локомотив» (Ашхабад) — «Динамо» (Москва) 2:3 (Гусаров, Худяков — Трофимов, С. Соловьев, Карцев)
 «Зенит» (Ленинград) — «Торпедо» (Горький) 2:3 (Ф. Марютин, Л. Кравец — Заикин, Сурьянинов, Лазарев)
 «Динамо» (Кишинев) — «Локомотив» (Москва) 1:0 (Виверовский)
 «Динамо» (Ереван) — «Динамо» (Тбилиси) 0:3 (А. Гогоберидзе, С. Джеджелава, П. Гавлакян-авт.)
 ОДО (Ташкент) — «Динамо» (Ленинград) 1:2 (? — ?)
 «Локомотив» (Харьков) — «Торпедо» (Москва) 1:1 (Пуценко — Пономарёв)

Матчи

Примечания

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1948
1948